Huls kan verwijzen naar:

Huls (plaats), gehucht behorende tot de Nederlandse gemeente Simpelveld
Huls (helling), heuvel genoemd naar het gelijknamige gehucht Huls
Huls (munitie), onderdeel bij munitie van een patroon
Warenhuis Huls, een voormalig Doetinchems warenhuis

Personen
Theo Huls, een Nederlandse voetballer